

Мемаронек — місто, штат Нью-Йорк
 Мемаронек — селище, штат Нью-Йорк